Lamel steht für:
 Lamel (Zentralmiomaffo), ein Dorf im indonesischen Distrikt Zentralmiomaffo in Westtimor

Lamel ist der Familienname von:
 Bernhard Lamel (* 1971),  österreichischer Mathematiker und assoziierter Professor